Příjmení Zamazal nosí více významných osobností:

 Jaroslav Zamazal (umělecký pseudonym Jaroslav Veris) (1900–1983) – český akademický malíř, ilustrátor, autor divadelních výprav
 Jiří Zamazal (* 1959) – český fotbalista, obránce
 Ondřej Zamazal (* 1981) – český televizní redaktor
 Stanislav Zamazal (* 1943) – český a československý politik